MYPA, in het Fins de afkorting voor Myllykosken Pallo-47, is een Finse voetbalclub uit de stad Kouvola, waarvan vroeger ook de naam MyPa-47 nog werd gebruikt. Het Saviniemen jalkapallostadion is de thuisbasis van de club, dat vanwege sponsorredenen nu KSOY Stadion wordt genoemd. De club werd één keer landskampioen.

Geschiedenis 
MyPa-47 werd opgericht in 1947. De club leidde een anoniem bestaan in het Finse voetbal met zo nu en dan een promotie naar een hogere divisie en een degradatie naar een lagere divisie. Het keerpunt kwam voor de club in de jaren negentig, toen het tot twee keer toe de nationale beker wist te winnen in een periode van vier jaar tijd. Daarna bleef het weer een tijd stil rond de club, maar wist MyPa-47 zich wel te handhaven in de hoogste afdeling van de Finse voetbalcompetitie en zich regelmatig te plaatsen voor Europees voetbal.  In 2004 won de club voor een derde maal in de historie de nationale beker. Een jaar later werd onder leiding van trainer-coach Ilkka Mäkelä voor de eerste keer de landstitel gewonnen met een voorsprong van vier punten op de meest succesvolle Finse club aller tijden, HJK Helsinki.

Voor het seizoen 2015 kreeg MYPA geen licentie van de Finse voetbalbond vanwege financiële problemen. De club degradeerde daardoor naar de Ykkönen, het tweede niveau. Op 13 februari besliste men in 2015 niet in de Ykkönen uit te komen. Alle contracten waren vervallen door de financiële- en licentieproblemen en men kon geen representatief team meer formeren. De jeugdafdeling bleef wel actief. MYPA trok zich op 20 februari 2015 terug uit het Finse profvoetbal vanwege financiële problemen. In 2017 keerde men terug op het vierde niveau voor Zuidoost-Finland, de Kolmonen Kaakkois-Suomen. MYPA werd kampioen en promoveerde naar de Kakkonen. Een jaar later, in 2018, trok PS Kemi zich terug uit het profvoetbal, waardoor MYPA de stap terug kon maken naar de Ykkönen.

Na twee jaar degradeerde MYPA opnieuw naar de Kakkonen, maar omdat het daar op de elfde plaats eindigde, moest men verder afdalen naar de Kolmonen.

Erelijst 
Landskampioen
2005Kakkonen
2018 (poule A)
Kolmonen
2017 (poule Kaakkois-Suomi)Beker van Finland
1992, 1995, 2004

Eindklasseringen
{| class="wikitable" style="line-height: 1.0; width: 80%; text-align: center;"
|-
! Seizoen
! width=5%|№
! width=5%|Clubs !! Divisie !! Duels !! Winst !! Gelijk !! Verlies !! Doelsaldo !! Punten || Toesch.
|-
| 2000 || 3 || 12 || Veikkausliiga || 33 || 18 || 7 || 8 || 50–34 || 61 ||
|-
| 2001 || 3 || 12 || Veikkausliiga || 33 || 17 || 11 || 5 || 45–23 || 62 ||
|-
| 2002 || 2 || 12 || Veikkausliiga || 29 || 17 || 9 || 3 || 57–25 || 60 ||
|-
| 2003 || 4 || 14 || Veikkausliiga || 26 || 13 || 4 || 9 || 46–29 || 43||1.821
|-
| 2004 || 8 || 14 || Veikkausliiga || 26 || 9 || 8 || 9 || 33–31 || 35||1.558
|- ! style="background:#FFD700;"
| 2005 ||  || 14 || Veikkausliiga || 26 || 17 || 5 || 4 || 51–18 || 56|| 2.236
|-
| 2006 || 6 || 13 || Veikkausliiga || 24 || 10 || 4 || 10 || 25–26 || 34||1.662
|-
| 2007 || 5 || 14 || Veikkausliiga || 26 || 11 || 7 || 8 || 29–26 || 40||1.769
|-
| 2008 || 5 || 14 || Veikkausliiga || 26 || 11 || 9 || 6 || 33–21 || 42||1.574
|-
| 2009 || 9 || 14 || Veikkausliiga || 26 || 9 || 7 || 10 || 32–30 || 34||1.361
|-
| 2010 || 9 || 14 || Veikkausliiga || 26 || 7 || 11 || 8 || 36–39 || 32||1.172
|-
| 2011 || 8 || 12 || Veikkausliiga || 33 || 11 || 5 || 17 || 39–52 || 38||1.122
|-
| 2012 || 6 || 12 || Veikkausliiga || 33 || 13 || 10 || 10 || 39–33 || 49||1.374
|-
| 2013 || 6 || 12 || Veikkausliiga || 33 || 14 || 5 || 14 || 42–37 || 47||1.431
|-
| 2014 || bgcolor="#FA8072"|8   || 12 || Veikkausliiga || 33 || 10 || 9 || 14 || 41–54 || 39||1.378
|-
| 2017 || bgcolor="#00FF00"|1 ||  10 || Kolmonen || 18 || 16 || 2 || 0 || 56–8 || 50 ||
|-
| 2018 || bgcolor="#00FF00"|1 || 12 || Kakkonen || 22 || 12 || 4 || 6 || 52–42 || 40 || 769
|-
| 2019 || 9 || 10 || Ykkönen || 27 || 5 || 7 || 15 || 30–62 || 22|| 1.136
|-
| 2020 ||bgcolor="#FA8072"| 12 || 12 || Ykkönen || 22 || 1 || 3 || 18 || 21–69 || 6 || 641
|-
| 2021 ||bgcolor="#FA8072"| 11 || 12 || Kakkonen || 22 || 7 || 1 || 14 || 30–58 || 22 || 560
|-
| 2022 ||  || 12 || Kolmonen || || || || || – ||  || 
|}

Kampioensteam
 2005''' — Janne Korhonen, Tuomo Könönen, Sampsa Timoska, Tero Taipale, Jukka Lindström, Tuomas Kuparinen, Niki Helenius, Saku Puhakainen, Tuomas Haapala , Kimmo Tauriainen, Aapo Kiljunen, Tero Karhu, Eetu Muinonen, Mika Hernesniemi, Toni Huttunen, Niklas Tarvajärvi, Hugo Miranda, Mikko Mäkelä, Tuomas Kansikas, Antti Lappalainen, Aleksei Kangaskolkka, Marco Manso, Petteri Kaijasilta en Adriano. Trainer-coach: Ilkka Mäkelä.

MYPA in Europa 

MYPA speelt sinds 1993 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Champions League (1x)
2006/07
Europa League (3x)
2010/11, 2012/13, 2014/15
Europacup II (2x)
1993/94, 1996/97
UEFA Cup (8x)
1994/95, 1995/96, 1997/98, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2005/06, 2007/08
Intertoto Cup (2x)
2000, 2004

Stadion 
Het Anjalankosken Jalkapallostadion is gebouwd in 1995 en biedt plaats aan 4100 toeschouwers. In 2000 is de hoofdtribune van het stadion gerenoveerd.

Bekende (oud-)spelers 

De navolgende voetballers kwamen als speler van MYPA uit voor een Europees vertegenwoordigend A-elftal. Tot op heden is Sami Mahlio degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van MyPa-47 in totaal 21 keer uit voor het Finse nationale elftal (1995-1998).

Trainer-coaches
 Olli Käppi (1974–1975)
 Erkki Jauhiainen (1976–1978)
 Aarne Olkkola (1979–1981)
 Jorma Ovaska (1981–1982)
 Rauno Ruotsalainen (1983–1986)
 Billy Hodgson (1987–1990)
 Harri Kampman (1991–1996)
 Timo Liekoski (1997)
 Juha Malinen (1998–2003)
 Ilkka Mäkelä (2004–2007)
 Janne Hyppönen (2007–2008)
 Janne Lindberg (2008–2010)
 Toni Korkeakunnas (2011–2013)
 Antti Muurinen (2013–2014)
 Jukka Karjalainen (2017-…)

Externe links 
 Officiële website

 
Finse voetbalclub